X-диапазон (X band) — диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи. По определению IEEE, этот диапазон простирается от 8 до 12 ГГц электромагнитного спектра (длины волн от 3,75 до 2,5 см), хотя в спутниковой связи этот диапазон «сдвинут» в сторону C-диапазона и лежит примерно между 7 и 10,7 ГГц.

Спутниковые системы 
В спутниковой связи часть X-диапазона между 7,9 и 8,4 ГГц для линии Земля - Спутник (uplink), и между 7,25 и 7,75 ГГц для линии Спутник - Земля (downlink) зарезервирована для фиксированной спутниковой связи в военных целях. Так, российские военные спутники-ретрансляторы Радуга-1 и Радуга-1М работают в этом диапазоне. Их ретрансляторы X-диапазона были заявлены в Международном комитете регистрации частот (ITU-R) под наименованием «Галс» (обозначения от Gals-1 до Gals-18, исключая Gals-13) и служат для обеспечения правительственной и военной связи. Этот диапазон обычно называется «X-диапазон 7/8 ГГц».

Дальняя космическая связь 
Часть X-диапазона зарезервирована для дальней космической связи. В данный момент американская сеть Deep Space Network (DSN) активно использует этот диапазон для связи с межпланетными КА через станции Голдстоун в пустыне Мохаве в Южной Калифорнии (США), Комплекс дальней космической связи в Канберре (Австралия) и Мадридский комплекс дальней космической связи (Испания). Кроме X-диапазона, также используются S-диапазон и K-диапазон.

Наиболее известные американские межпланетные станции, для связи с которыми использовался X-диапазон: миссия Викинг к Марсу; миссия Вояджер к внешним планетам Солнечной системы; миссия Галилео к Юпитеру и Кассини-Гюйгенс к Сатурну.

Советская система дальней космической связи, основанная на радиотелескопах РТ-70 и П-400П, работала в C- и X-диапазонах. Антенны установлены в Западном и Восточном центре дальней космической связи, вблизи Евпатории и Уссурийска.

РЛС 

X-диапазон широко используется в радиолокации. В этом диапазоне используются радары многих типов как в военных, так и в гражданских целях. Так, например, радары X-диапазона широко используются в метеорологии, так как из-за меньшей длины волны (по сравнению с диапазонами L- и S- и C-) эти радары более чувствительны к туману и облакам, состоящим из мельчайших капель воды, а также используются для обнаружения снежных осадков и зон неинтенсивного дождя. С другой стороны, из-за небольших размеров их антенн эти радары легко сделать на мобильной основе, что упрощает их использование.

Кроме того, радары X-диапазона используются в радионавигации, в управлении движением судов, в управлении воздушным движением и в других областях.

В военных целях радары X-диапазона используются для обнаружения самолетов, баллистических ракет и контрбатарейной борьбы.

Радары ДПС 
Полицейские дорожные радары используют несколько несущих радиочастот, но самой старой и основной является частота 10525 МГц (± 25 МГц). Множество импортных и отечественных радаров ДПС использовали эту частоту, из которых наиболее популярными были «Барьер» и «Сокол». Самый первый отечественный измеритель скорости «Барьер» в конце 90-х был снят с производства по причине большого облучения пользователя. Радар следующего поколения «Сокол» был менее вредоносным, но его также перестали выпускать в 2008 году из-за низкой точности измерений, производимых в X-диапазоне.

Современные дорожные радары работают в диапазонах K- и Ka-.

Другие частотные диапазоны 
Диапазоны в различных системах обозначений различаются, в таблице приведены диапазоны согласно классификации IEEE:

Примечания

См. также 
 Микроволновое излучение
 K-диапазон
 Радиоизлучение
 Электромагнитное излучение

Диапазоны радиоволн
Спутниковая связь